Queensway el término hace referencia a:
Queensway, calle de Hong Kong, China.
Queensway, calle en Londres, Reino Unido.
Edificio de Oficinas Gubernamentales de Queensway (1985), edificio de Hong Kong, China.